Burn It Down (banda) - antiga banda de rock americana.
Burn It Down (canção de Avenged Sevenfold)
Burn It Down (canção de Linkin Park)